OMH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Urmia (Iran)